Història de Xile: DINA, policia secreta xilena durant la dictadura d'Augusto Pinochet Ugarte 
 Metrologia: Dina (sistema CGS) unitat de mesura de força del sistema CGS
 Religió: Dina (filla de Jacob) Segons el Gènesi, filla de Jacob amb Lia.
 Líban: Beth-dina o Bteddin, vila del Líban a uns 45 km al sud-est de Beirut
 Pakistan: Dina (ciutat), població del districte de Jhelum en la província del Punjab